Chiaravalle puede referirse a:
 Chiaravalle, localidad y comuna de la provincia de Ancona, región de Marcas, Italia.
 Chiaravalle Centrale, municipio de la provincia de Catanzaro, en Calabria, Italia.
 Abadía de Chiaravalle, complejo monástico cisterciense situado en el Parque Agricolo Sud en el municipio de Milán.